Soerensenella prehensor är en spindeldjursart. Soerensenella prehensor ingår i släktet Soerensenella och familjen Triaenonychidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 S. p. nitida
 S. p. obesa
 S. p. prehensor

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar
prehensor